Baldwin III Flandryjski (940–962) – hrabia Flandrii 958–962
 Baldwin III Jerozolimski (1130–1162) – król Jerozolimy 1143–1162